

Personnalités 

 Allan Blakeney (1925-2011), un homme politique canadien, premier ministre de la Saskatchewan ;
 Antonio Blakeney (né en 1996), un joueur américain de basket-ball ;
 Jay Blakeney (1946-2007), une romancière britannique ;
 Olive Blakeney (1894-1959), une actrice américaine ;
 William Blakeney (1672-1762), un colonel irlandais.

Lieux 

 Blakeney, un village côtier et une paroisse civile du comté anglais de Norfolk.
 Blakeney, un village du comté anglais de Gloucestershire.

Voir aussi 
 Île Blakeney, une île dans l'archipel des Kerguelen
 Blakeney Chapel, une chapelle en ruine située sur les côtes du comté de Norfolk en Angleterre
 Blakeney Point, une réserve naturelle nationale située près du village de Blakeney